pelikany – rodzina ptaków
 Pelikan – godło 
 Pelikan – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan
 Pelikan – marka przyborów do pisania
 Pelikan – polski rower marki Romet
 Pelikan – mgławica w gwiazdozbiorze Łabędzia

Zobacz też 
 Pelikan Łowicz – polski klub piłkarski z Łowicza
 „Pielikan” – rosyjski niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i I wojny światowej (od 1902 roku „Smietliwyj”)

Osoby o nazwisku Pelikan / Pelikán
 Jaroslav Pelikan – amerykański historyk chrześcijaństwa
 Jiří Pelikán – czeski publicysta i działacz komunistyczny
 Julius Pelikán − czeski rzeźbiarz i medalier
 Robert Pelikán – czeski polityk, prawnik i minister